Сербская Суперлига сезона 2008/2009 годов () — третий сезон сербской Суперлиги (с момента её основания в 2006 году). Сезон стартовал 16 августа 2008 года и завершился 30 мая 2009 года. В ходе чемпионата 2008/2009 действующий чемпион белградский «Партизан» успешно защитил свой титул.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Вместо вылетевшей в первую лигу «Бежании» сербскую футбольную элиту пополнили «Явор» из Иваницы и «Ягодина». Финишировавшая в прошлом сезоне на 7 месте «Младост» из-за финансовых проблем отказалась от участия в сезоне 2008/2009. На освободившееся место претендовали два неудачника прошлого сезона «Банат» и «Смедерево». Сербская футбольная ассоциация на основании того, что «Банат» имеет больше спонсоров и пользуется более активной поддержкой сообщества приняло решение в пользу «Баната», который занял 11-е место в прошлом сезоне и должен был покинуть компанию сильнейших.

Это решение вызвало протесты руководства «Смедерево», которые подали жалобу в УЕФА. Однако из европейской организации пришёл ответ, что данный вопрос находится в ведении сербской футбольной ассоциации и следует подчиниться её решению. Завершивший прошлый сезон на 10-м месте ФК «Смедерево» должен был играть переходные матчи за право остаться в высшем дивизионе с третьей командой первой лиги «Рад». По сумме двух матчей сильнее оказался «Рад» (4:3), который пополнил Суперлигу.

Будущие изменения 
В конце сезона 2007/2008 ФК «Бежания» и несколько клубов Суперлиги отбратились в ФСC с предложением расширить со следующего сезона число участников Суперлиги с 12 до 16 команд. На заседании ФСС это предложение было отклонено, однако было решено, что с сезона 2009/2010 в турнире будут участвовать уже 16 команд.

Клубы-участники

Результаты 
Соревнования проходили в три круга. Первые два круга каждая команда играла против каждой команды дома и на выезде (в общей сложности 22 матча). Затем игрался ещё один круг календарь которого был сформирован после первых 22 туров. Всего же в сезоне было проведено 33 тура.

Первый и второй раунды 

Источник: superliga.rsЦвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Третий раунд

Итоговая турнирная таблица

Бомбардиры

Награды

Игрок года 
Полузащитник „Црвены Звезды“ Ненад Милияш и португальский легионер „Партизана“ Алмами Морейра набрали одинаковое количество голосов и оба были признаны лучшими игроками чемпионата.

Команда года 
Все игроки символической сборной турнира были названы по окончании сезона 12-ю главными тренерами команд Суперлиги. Алмами Морейра единственный футболист, которого включили в символическую сборную все опрошенные специалисты.

Состав чемпиона 
Первая цифра в скобках означает количество игр проведённых за „Партизан“ в сезоне 2008/2009, вторая цифра в скобках означает забитые мячи.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Суперлиги

Футбол в Европе в 2008 году
Футбол в Европе в 2009 году
Чемпионат Сербии по футболу
Спорт в Сербии в 2008 году
Спорт в Сербии в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009